Le terme Sincennes peut signifier :

Patronymes
 Jacques-Félix Sincennes (1818-1876), homme d'affaires et député conservateur du comté de Richelieu sous l'Union (1858-1861). Il a été cofondateur d'une compagnie de touage maritime (Sincennes-MacNaughton Line) et administrateur de la compagnie du Richelieu. En 1875, il est cofondateur de la compagnie de navigation du Richelieu et de l'Ontario qui deviendra la Canada Steamship Lines.
 Louis Sincennes est un acteur de cinéma, connu pour « 20h17 rue Darling » (2003),  La mise à l'aveugle » (2012) and Toi (2007).

Sociétés 
 Sincennes-McNaughton Lines Ltd, société canadienne établie à Montréal et qui a exploité des navires marchands.
 Sincennes, McNaughton Tugs (Montreal, Québec), société canadienne spécialisée dans le transport maritimes.

Toponymes 
 Lac Sincennes, situé dans le territoire de La Tuque, en Haute-Mauricie, au Québec, au Canada.
 Canton Sincennes, situé dans le territoire non-organisé du Lac-Normand, dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de Mékinac, en Mauricie, en la province de Québec, au Canada.